Eduard Schöningh ist der Name folgender Personen:

* Eduard Schöningh (Offizier) (1823–1900), deutsch-österreichischer Offizier und Politiker, Bürgermeister von Meppen
 Eduard Schöningh (Verleger) (1888–1966), deutscher Verleger